Lo Solà (Mur), solana de l'àmbit del Castell de Mur, Pallars Jussà
 Lo Solà (Pessonada), solana del poble de Pessonada (Conca de Dalt, Pallars Jussà)
 Lo Solà (Rivert), solana del poble de Rivert (Conca de Dalt, Pallars Jussà)